Doumbia puede referirse a:
 Mariam Doumbia (n. 1958), cantante malí;
 Seydou Doumbia (n. 1987), futbolista marfileño;
 Tiken Jah Fakoly (n. 1968, nombre real Doumbia Moussa Fakoly), cantante marfileño.